Шванталер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шванталер, Людвиг (1802—1848) — немецкий скульптор.
  (1799—1854) — немецкий скульптор.
  (1760—1820) — немецкий скульптор.